Sredska est un toponyme qui peut désigner :
Sredska, un village de Bulgarie situé dans l'obchtina de Tchernootchne et dans l'oblast de Kardjali ;
Sredska/Sredskë, un village du Kosovo situé dans la commune/municipalité de Prizren/Prizren et dans le district de Prizren/Prizren.